West Bank oder Westbank steht für:

 West Bank, anderer Name für Westjordanland, Palästina
 West Bank Story, US-amerikanischer Film von Ari Sandel (2005)
 Westbank (Bank), Bank in Schleswig-Holstein, siehe Vereinsbank Hamburg

Siehe auch:
 West Bank Township
 Bank of the West